Viktoriaplatz steht für
Viktoria-Platz (Berlin), ehem. Fußballstadion 
Viktoria-Platz (Magdeburg), ehem. Fußballstadion 
Viktoriaplatz (Bern)
Piața Victoriei, Bukarest 
Siehe auch:
Siegesplatz